Ге́ров — болгарская фамилия.

Известные носители:
 Геров, Найден (1823—1900) — болгарский писатель, лингвист, фольклорист и общественный деятель.
 Геров, Александр (1919—1997) — болгарский поэт, писатель и журналист.